El I Circuito de Novilladas de Andalucía es un evento taurino celebrado en Andalucía, en las plazas de toros de Aracena, Sanlúcar de Barrameda, Antequera y Úbeda entre los meses de agosto y octubre de 2020, y que está organizado por la Junta de Andalucía y la Fundación del Toro de Lidia.

Desde el 23 de agosto al 19 de septiembre se celebraron tres novilladas con picadores en las que intervinieron nueve novilleros, uno por cada una de las provincias andaluzas así como un noveno novillero procedente del Certamen de Novilladas organizado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. De estos tres festejos se clasificaron tres toreros que pasaron a la final, celebrada el 4 de octubre en Úbeda (Jaén).

La final, celebrada el 4 de octubre de 2020, en la Plaza de toros de Úbeda, se dirimió el ganador del certamen con una novillada en la que actuaron Emilio Silvera, Jaime González-Écija y Jesús Rivero, resultado como ganador González-Écija.

Carteles de las novilladas y resultados

Novilladas de clasificación

Clasificación

Novillada final

Clasificación

Novilleros

Ganaderías

Ganaderías actuantes 
Para la celebración de esta primera edición se contó con cuatro ganaderías andaluzas, inscritas todas ellas dentro de la Unión de Criadores de Toros de Lidia:

Resultado

Véase también 

 Circuito de Novilladas de Andalucía
 Feria taurina
 Novillada

Referencias

Enlaces externos 

 Onda Algeciras TV. (2016-08-10). "Diego Luque corta dos orejas en el XIV Certamen de Novilladas “Almendra de Plata” de Gor, Granada". youtube.com.
 Pérez, Jesús Javier.  (2019-08-08). JesúsGor celebra el primero de los tres encierros de sus fiestas". ideal.es.

Ferias taurinas
Competiciones
Fundación del Toro de Lidia